Adare bezeichnet:

 Adare  (irisch: Áth Dara – Eichenfurt), Ort im County Limerick etwa 12 km südwestlich von Limerick City
 Kap Adare, Landzunge am nordöstlichsten Ende der Adare-Halbinsel im ostantarktischen Viktorialand
 Adare-Halbinsel
 Adare Saddle
 Adare Seamounts
 Adare Trough (deutsch: Adaretrog), Tiefseerinne in der Somow-See vor der Nordküste des ostantarktischen Viktorialands